Lone Oak (Geórgia)
Lone Oak (Kentucky)
Lone Oak (Texas)

Desambiguações de topônimos